Asura – pojęcie używane w hinduizmie i buddyzmie na określenie złych bóstw
 Asura – ćma, podrodzina Arctiini, rodzina Erebidae, Noctuoidea) 
 Asura – francuski zespół/muzyk wykonujący muzykę z gatunku ambient/downtempo
 Asura – indyjski film z 2001 w reżyserii S. Mahendara
 Asura – japoński film anime z 2012 w reżyserii Keiichi Satō
 Asura – indyjski film z 2015 w reżyserii Krishny Vijaya

Zobacz też 
  
 Aszur